Ака́фистник — в православии богослужебная книга, содержащая акафисты (особые песнопения Иисусу Христу, Богородице и святым). Как тип богослужебной книги акафистник сформировался не ранее середины XIV века. Первый печатный акафистник издал около 1522 года в Вильно Франциск Скорина. Это издание стало основой для многочисленных рукописных акафистников XVI—XVII веков, а также стало прототипом русского молитвослова XVIII—XX веков. Многие акафистники, особенно издаваемые с конца XVII века, богато украшены гравюрами и орнаментами в барочном стиле.

Литература 
 Попов А. В. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. Церковно-литературное исследование. Казань, 1903.
 Давыдов И. П. Православный акафист русским святым (религиоведческий анализ). Благовещенск, 2004.

Ссылки 
 Акафистоведение и акафистография

Христианские богослужебные книги